Aardrijkskunde
Sigourney (Iowa), plaats in de Amerikaanse staat Iowa

Personen met de achternaam Sigourney
Brita Sigourney, Amerikaans freestyleskiester